Hay cinco municipios de Arthur en Estados Unidos:

 el municipio de Arthur, en el estado de Carolina del Norte;
 el municipio de Arthur, en el estado de Dakota del Norte;
 el municipio de Arthur, en el estado de Míchigan;
 dos en el estado de Minnesota:
 el municipio de Arthur, en el condado de Traverse;
 el municipio de Arthur, en el condado de Kanabec.